

Musique  
 bedoui, genre musical algérien, qui compte trois styles : le bedoui oranais, le bedoui saharien (aiyai) et le bedoui chaoui.

Patronyme 

 Abdeljelil Bédoui (né en 1946), homme politique tunisien ;
  (né en 1993), handballeur tunisien ;
 Naceur Bedoui (né en 1964), footballeur tunisien ;
 Noureddine Bedoui (né en 1959), homme politique algérien ;
 le gouvernement Bedoui, mis en place en 2019 ;
 Rami Bedoui (né en 1990), footballeur tunisien.